Марио Треви (, настоящее имя: Агостино Капоцци (); род. 2 ноября 1941, Мелито-ди-Наполи, Королевство Италия) — итальянский певец, актёр, интерпретатор неаполитанской песни.

Биография 
Марио Треви родился в Мелито-ди-Наполи, Италия, 2 ноября 1941. Сын Доменико и Маддалены Капоцци Чилетти и первый из девяти детей, Марио провел своё детство в бедной послевоенной Италии. В юном возрасте он работал строителем, а по вечерам он бесплатно пел в подвале местного кукольного театра, развлекая небольшие аудитории. Вскоре Агостино устроился фабричным резчиком в Piazza Nicola Amore в Неаполе, однако не прекратил петь. Наоборот, его страсть к пению возросла, и вскоре он стал фанатом Сергио Бруни, известного неапольского певца. В 14 лет он брал уроки у маэстро Аттилио Стаффелли, профессора Консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла. Вскоре голос Марио был услышан в одной из галерей Умберто I, благодаря его дяде. На этом мероприятии Винченцо Акампора заметил талант Марио и предложил ему спеть на фестивале Пьедигротта, известном местном шоу. Марио начал свою карьеру в 17 лет, исполнив песню Nuvole D’Ammore. Той ночью он разделил сцену с такими артистами как Джакомо Рондинелла, Текла Скарано и Никла Ди Бруно. Вскоре его слава возросла, после выступления с известными певцами Дженнаро Паскварьелло и Клаудио Вилла в Порта Капуана. В 1961 Марио Треви был приглашён домой к Тото, известному комику, в Рим, где его попросили спеть песню Malafemmena, которую написал сам Тото. В том же году Марио женился на Титине Спаньоло. В 1965, через два дня после рождения второго ребёнка, Титина умерла от аневризмы. Среди многих сочувствующих на её похоронах был Серджио Бруни. В 1967, несмотря на неодобрение со стороны семьи, Треви женился на младшей сестре Титины, Терезе, которая родила ему ещё две дочери. Марио Треви принимал участие в Фестивале неаполитанской песни с 1960 по 1970 годы. Великими его заслуги являются песни Зеленое море (Mare verde, 1961) и Независимо от того (Indifferentemente, 1963). С 1973 по 1981 выступал в театре и в 1980 году он снялся в фильме "Табель" (La pagella). В 2005 году он стал кавалером ордена Мальты. В 2010 году он основал шоу Марио Треви Белая Луна в концерте (Mario Trevi Lunabianca in concerto).

Festival 
 1960
 Canzone all'antica (S.Gaetani - A.Minervini) con Франка Раймонди, 8º Festival della canzone Napoletana (8-й Фестиваль неаполитанской песни)
 O sfaticato (Riccardi-Acampora), Piedigrotta Acampora.
 1961
 Mare verde (G.Marotta - S.Mazzocco) con Мильва, Giugno della Canzone Napoletana
 É napulitana (M. Di Luito - G.Cioffi) Giugno della Canzone Napoletana
 Cunto 'e llampare (L.Bonagura - Recca) с Клаудио Виллой, 9° Festival della canzone Napoletana
 Settembre cu mme (R.Fiore - A.Vian) con Джонни Дорелли, 9º Festival della canzone Napoletana
 1962
 Mandulinata blu (U.Martucci - S.Mazzocco), Gran Festival di Piedigrotta
 Era Settembre (L.Cioffi - Gaiano) с Клаудио Виллой, Gran Festival di Piedigrotta
 Brigantella (Mennillo - Di Paola – Fanciulli), Gran Festival di Piedigrotta
 1963
 Indifferentemente (U.Martucci - S.Mazzocco) con Марио Аббате, 11º Festival della canzone Napoletana
 Catene d'ammore (U.Martucci - S.Mazzocco) con Нунцио Галло, 11º Festival della canzone Napoletana
 Bella busciarda , 2° Festival Città di Ercolano.
 Te ne vaie , 2° Festival Città di Ercolano.
 O ritratto 'e bersagliera, 2° Festival Città di Ercolano.
 1964
 Me parlano e te (S.Palomba - A.Vian) con Лоретти, Робертино, 12º Festival della canzone Napoletana
 Sole 'e Luglio (De Gregorio - Scuotto – Acampora), 12º Festival della canzone Napoletana
 1965
 É frennesia! (G.Pisano – F.Albano), 13º Festival della canzone Napoletana
 Niente cchiù (C.Della Gatta – E.Alfieri), 13º Festival della canzone Napoletana
 1966
 Che chiagne a ffà! (Annona - Acampora – Donadio), 14º Festival della canzone Napoletana
 Rose d' 'o mese e Maggio (Ippolito - S.Mazzocco) , 14º Festival della canzone Napoletana
 Tutti vanno via (T.Cucchiara – E.Alfieri), Festival delle Rose 1966
 1967
 Casarella 'e piscatore (L.Cioffi - Marigliano - Buonafede) , 15º Festival della canzone Napoletana
 Biancaneve (Annona - Acampora - Manetta) , 15º Festival della canzone Napoletana
 1968
 Lacrema (S.Palomba - E.Alfieri) con Марио Аббате, 16º Festival della canzone Napoletana
 Comm' 'a 'nu sciummo (Barrucci - Gregoretti - C.Esposito) con Марио Меролы, 16º Festival della canzone Napoletana
 1969
 Cara busciarda (Fiore - Festa), con Нино Фьоре, 17º Festival della canzone Napoletana
 L'ultima sera (Barile - Pisano), 17º Festival della Canzone Napoletana
 1970
 Ricordo 'e 'nnammurate (Annona - Campassi), con Нино Фьоре, 18º Festival della canzone Napoletana
 Malacatena (Fiore - Festa - T.Iglio), con Нино Фьоре, 18º Festival della canzone Napoletana
 Sulitario (Di Domenico - Marigliano), con Джульетты Сакко, 18º Festival della canzone Napoletana
 1971
 Serenata ammartenata(Frelotti – Moxedano - Colucci), Napoli ieri e oggi.
 1973
 Astrignete a 'mme (Moxedano - T.Iglio), Piedigrotta: le nuove canzoni di Napoli.
 1974
 Quanta rose (Bovio - Lama), Festa di Piedigrotta.
 1975
 Astrignete a 'mme (Moxedano - T.Iglio), 1° Festival Pirotecnico del Golfo di Napoli.
 1981
 O tesoro (Langella - T.Iglio), 2° Festival di Napoli e Nuove Tendenze
 1984
 O mare d' 'a tranquillità, concorso Dieci big per dieci nuove canzoni.
 1985
 '''A vesta 'e sposa, Festival Nazionale della Canzone Napoletana

 Театр 
 Cunfiette 'e sposa (1969)
 Sulitario (1970)
 O carabiniere (1972)
 A mano nera (1973)
 O cammurrista (1973)
 Cella 17 (1974)
 O mariuolo (1975)
 O fuggiasco (1975)
 O rre d’è magliare (1976)
 Nu telegramma (1976)
 '''O presepio (1976)
 O professore (1977)
 A paggella (1977)
 A Befana (1978) 
 'O metronotte (1979)
 O diario (1979)
 Papà (1980)
 Astrignete 'a 'mme (1980)
 '''O tesoro (1981)
 O carabiniere (1981)

 Избранная фильмография 
 1980: La pagella Дискография 

 1961: Senti Napoli e poi...1961: Naples - Today (London Records)
1964: Indifferentemente1964: Mario Trevi con la orquesta de E.Alfieri (Ronde de Venezuela)
1965: Canzoni napoletane classiche1966: Canzoni napoletane moderne1970: Mario Trevi & Mirna Doris, Ammore 'e Napule (Fiesta record company)
1974: Le disque d’or des Chansons Napolitanes - Mario Trevi (Pickwick Records)
1975: Mario Trevi – vol.11975: Mario Trevi – vol.21975: Mario Trevi – vol.31975: Mario Trevi1975: Si me sonno Napule1975: Papà1975:  'Nu telegramma1975: Mario Trevi1976: Mario Trevi recita le sue sceneggiate nel ruolo di 1° attore1976:  'O presepio1977:  'A paggella1977: Senti Napoli e poi... (Sicamericana Sacifi)
1978:  'A befana1978: Mario Trevi – 12° volume1979: La sceneggiata napoletana1979:  'E candeline1979: Canzoni di Napoli (Music Hall)
 1981: Mario Trevi - 14° volume 1982: Mario Trevi - 15° volume 1983: Mario Trevi - 18° volume 1984: Mario Trevi - 19° volume 1985:  'Nfizzo 'nfizzo 1986: Nun è 'nu tradimento 1986: Ancora io 1989: I miei successi di ieri... cantati oggi 1991: Tu si importante 1992: Cento canzoni da ricordare - vol.1 1992: Cento canzoni da ricordare - vol.2 1992: Cento canzoni da ricordare - vol.3 1992: Cento canzoni da ricordare - vol.4 1994: Cento canzoni da ricordare - vol.5 1994: Cento canzoni da ricordare - vol.6 1994: Carezze d'autore 1995: ...Pecché te voglio bene 1995: ...Niente - Trevi canta Daniele 1996: Nustalgia 2008: Il capitano e il marinaio 2011: Napoli Turbo Folk Библиография 
 Ettore De Mura, Enciclopedia della Canzone Napoletana, Napoli, Il Torchio, 1969 (Trevi Mario, pag. 380).
 Pietro Gargano - Gianni Cesarini, La Canzone Napoletana, Milano, Rizzoli editore, 1984.
 Annuario del cinema italiano, editore: Centro studi di cultura, promozione e diffusione del cinema, 1986.
 Annuario del cinema italiano, editore: Centro studi di cultura, promozione e diffusione del cinema, 1990.
 Gino Castaldo, Dizionario della canzone italiana, Armando Curcio Editore, 1990
 Vittorio Paliotti, Storia della canzone napoletana: i primi canti popolari, le antiche villanelle, le melodie celebri in tutto il mondo..., Newton Compton, 1992.
 Pino Farinotti, Dizionario degli attori, tutti gli attori e i loro film, Varese, Sugarco Edizioni, 1993.
 Salvatore Tolino, Mostra storica permanente della Poesia, del Teatro e della Canzone Napoletana, Istituto Grafico Editoriale Italiano, 1999.
 Joe Vitale, Viaggio nell'etnomusica: Manuale di musica popolare, ILA Palma, 2000.
 Giovanni Alfano, Napule è 'na canzone, Antologia della canzone napoletana, Salerno, Palladio Editrice, 2001.
 Dario Salvatori, Dizionario della canzoni italiane, Roma, Elle U Multimedia, 2001.
 Pasquale Scialò, La Sceneggiata, rappresentazione di un genere popolare, Napoli, Guida, 2002.
 Mario Merola - Geo Nocchetti, Napoli solo andata...il mio lungo viaggio, Sperling & Kupfer, 2005.
 Enrico Careri - Pasquale Scialò, Studi sulla canzone napoletana classica, Libreria musicale italiana, 2008.
 Tiziano Tarli e Pierpaolo De Iulis, Vesuvio Pop, la nuova canzone melodica napoletana, Roma, Arcana Editore, 2009.
 Salvatore Palomba - Stefano Fedele, Le Canzoni di Napoli, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2009.
 Pasquale Scialò, Storie di musica, Napoli, Guida, 2010.
 Antonio Sciotti, Cantanapoli. Enciclopedia del Festival della Canzone Napoletana 1952-1981, Napoli, Luca Torre editore, 2011.
 Pietro Gargano, Nuova Enciclopedia Illustrata della Canzone Napoletana vol.VII'', Napoli, edizione Magmata, 2015.

Ссылки 

 
 MarioTrevi.com
 YouTube Mario Trevi
 MySpace Official Page
 Facebook Official Page
 Mario Trevi on iTunes

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами‎